

Polityka 
 Lewica Razem (do 2019 jako Partia Razem) – polska lewicowa partia polityczna
 Razem 2014 – węgierska partia polityczna

Muzyka 
 Razem – album muzyczny grupy Pod Budą
 Razem – album muzyczny zespołu Snuz

Inne 
 „Razem” – polski tygodnik wydawany w latach 70. i 80. XX wieku

Zobacz też 
 
 Lewica Razem
 Polska Razem